Жеденов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жеденов, Владимир Николаевич (1908—1962) — советский морфолог, доктор биологических наук, профессор.
 Жеденов, Лев Николаевич (1883—1959) — католический священник, настоятель русского католического прихода в Лионе, Франция.
 Жеденов, Николай Николаевич (около 1861–1933) — государственный и общественный деятель, публицист, писатель, педагог, в молодости — участник революционного движения, народник; позднее — активный участник черносотенного движения, один из учредителей Союза Русского Народа, издатель-редактор газеты «Гроза», основатель «Общества изучения иудейского племени».